L'Estadio Pocitos est un ancien stade de football uruguayen aujourd'hui disparu. Il était basé à Montevideo. Sa capacité était de 5 000 places.

Il est inauguré le 6 novembre 1921 à l'occasion d'un match de football entre le Club Atlético Peñarol et CA River Plate. Le Club Atlético Peñarol en est l'hôte de 1921 à 1933. Il est démoli dans les années 1930 car le Club Atlético Peñarol le quitte pour rejoindre le Stade Centenario.

Coupe du monde 1930 

C'est à l'Estadio Pocitos qu'a lieu l'un des deux premiers matchs de l'histoire de la coupe du monde de football. Le 13 juillet 1930, l'équipe de France y rencontre l'équipe du Mexique. À la , Lucien Laurent marque le premier but de l'histoire de la Coupe du monde.

Un second match de la Coupe du monde 1930 se déroule également dans ce stade : le 14 juillet, la Roumanie s'impose sur le score de 3-1 face au Pérou lors du premier tour du groupe C.

Équipement sportif achevé en 1921
Stade de football à Montevideo
Stade de la Coupe du monde de football 1930
Stade portant le nom d'un lieu